Zou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Huanguang Zou
 Zhi-Wen Zou